Trente-Juin ou XXX-Juin ou 30-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

30 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonymes 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

 En République démocratique du Congo, le  : 
 Indépendance vis-à-vis de la Belgique.

 En France, le , vers la fin de la seconde Guerre mondiale : 
 Bombardement allié à Thury-Harcourt, commune intégrée au Hom dans le Calvados.
 Bombardement allemand faisant 10 morts et 3 blessés à Saint-Floret dans le Puy-de-Dôme.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère 

En espagnol, « 30 de Junio » ou « Treinta de Junio »
 Au Mexique, dans la nuit du  au  : la retraite espagnole de la Noche Triste.
 (Calle) 30 de Junio de 1520, délégation Gustavo A. Madero, dans l'entité fédérale Ville de Mexico.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisé(e) » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore connu des sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article, à savoir : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant
Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
30